Tunes peut désigner :

Toponyme 
 , freguesia de la ville de Silves, au Portugal
 , village de la municipalité de Bergen, en Norvège

Autres 
 Tunes, EP du groupe de rock danois Nephew (1997)
 , marque de confiserie

Voir aussi 
 iTunes, un logicielles j
 Looney Tunes, série de dessins animés